Филлипс, Джон (1935—2001) — американский музыкант, лидер группы «The Mamas & the Papas».
 Филлипс, Джон (1800—1874) — английский геолог.
 Филлипс, Джон (1914–1995) — американский актёр.
 Филлипс, Джон Джордж (1887—1912) — старший радист «Титаника».
 Филлипс, Джон Кэлхун (1870—1943) — американский политик, 3-й губернатор Аризоны.
 Филлипс, Джон Линч (род. 1951) — американский астронавт.